Дно — многозначный термин:

 Дно — днище, нижняя часть сосуда или водоёма.
 Дно — город в Псковской области.
 Дно — муниципальное образование (в статусе городского поселения) в Псковской области.
 Дно — река на Сахалине.
 Дно-I — железнодорожная станция в городе Дно Псковской области.
 Дно-III — платформа Бологое-Псковского направления Октябрьской железной дороги.
 Дно — локомотивное депо Октябрьской железной дороги.
 ДНО — дивизия народного ополчения.
 «Дно» — серия комиксов.